To imię i nazwisko nosili lub noszą m.in.
 Andrzej Krzeptowski I (1903-1945) – narciarz, dwukrotny olimpijczyk
 Andrzej Krzeptowski II (1902-1981) – narciarz, olimpijczyk, kierownik schronisk tatrzańskich